La villa dei misteri – miniserie televisiva del 1996 diretto da Beppe Cino
La villa dei misteri (The Villa of Mysteries) – romanzo di David Hewson del 2004